Escrito nas Estrelas pode referir-se a:

Artes 
 Cinema
 Serendipity, filme (2001) com John Cusack e Kate Beckinsale

 Literatura
 The Stars Shine Down, livro de Sidney Sheldon

 Televisão
 Escrito nas Estrelas (telenovela), produção brasileira da TV Globo
 Escrito nas Estrelas (Liga da Justiça), episódio da série animada

 Música
 Escrito nas Estrelas, gravada em 1985 por Tetê Espíndola

Escrito Estrelas